Le prix du Nouveau Cercle de l'Union est attribué à deux ouvrages chaque année par un jury composé de membres du Nouveau Cercle de l'Union. Ce dernier est distinct et sans aucun rapport avec le Cercle de l'Union Interalliée.

Histoire 
Le prix est né en 1983 de la fusion de deux prix plus anciens, le Prix du Nouveau Cercle et le Prix du Cercle de L'union.

Chacun de ces deux cercles avaient créé un prix littéraire récompensant un ouvrage historique. Depuis 1987, le Jury du Nouveau Cercle attribue deux prix littéraires, l'un en « souvenir-société », l'autre en Histoire. Ces prix concernent des essais, et sont distincts du Prix Interallié, qui récompense un roman.

Chaque lauréat est récompensé par un prix lors d'une cérémonie au Nouveau Cercle de l'Union, au 33 rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Liste des lauréats 
 1967 : Général Laffargue: Foch et la Bataille de 1918, Arthaud
 1968 : Lucien Bodard : Le plus grand drame du monde : La Chine de Tseu Hi à Mao, Gallimard
 1969 : Bernardine Melchior-Bonnet, Les Girondins
 1970 : duc de Castries, Le Testament de la Monarchie. Tome V : Le Grand Refus du Comte de Chambord, Hachette
 1971 : 
 1972 : Marie-José, Albert et Elizabeth de Belgique mes parents , Plon 
 1973 : Adrien Dansette, Histoire du Second Empire
 1974 : Ghislain de Diesbach, Histoire de l'Émigration : 1789-1814, Grasset
 1975 : Dominique Paladilhe, Les Papes en Avignon, Perrin
 1976 : , Histoire des États-Unis des origines à la fin de la guerre civile, Fayard
 1977 : Michel de Saint Pierre, Monsieur de Charette, La Table Ronde
 1978 : Comtesse de Paris, Tout m'est bonheur, Robert Laffont
 1979 : Georges Blond, La Grande Armée
 1980 : Michel Poniatowski, Louis-Philippe et Louis XVIII : autour du journal de Louis-Philippe en , Perrin
 1981 : Françoise Chandernagor, L'Allée du roi, Julliard
 1982 : Ivan Cloulas, Laurent le Magnifique, Fayard
 1983 : Claude Dufresne, Le Duc de Morny, ed. Perrin
 1984 : Raymond Cazelles, le duc d'Aumale, ed. Taillandier 
 1985 : Edouard Bonnefous, Avant l'Oubli, ed. Laffont 
 1986 : Françoise Autrand, Charles VI, La folie au pouvoir, ed. Fayard
 1987 : Anne Puaux, Madama, fille de Charles Quint, ed. Payot
 1988 : Jean-Baptiste Duroselle, Clemenceau, ed. Fayard 
 1989 : Michel Antoine, Louis XV, ed. Fayard 
 1990 : Simone Bertiere, La Vie du Cardinal de Retz, ed. de Fallois
 1991 : Nicole de Blomac, La Gloire et le jeu, ed. Fayard
 1992 : Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, ed. Fayard 
 1993 : Geneviève Chastenet, Lucrèce Borgia, ed. Lattès 
 1994 : Jacques-Alain de Sédouy, Le Comte de Molé, ed. Perrin
 1995 : Jacqueline de Romilly, Alcibiade, ed. de Fallois
 1996 : Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, ed. Gallimard
 1997 : Jean Favier, Paris, deux mille ans d'histoire, ed. Fayard
 1998 : Jean-Marie Rouart, Bernis, le cardinal des plaisirs, ed. Gallimard
 1999 : Jean-Denis Bredin, Une singulière famille : Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël, ed. Fayard
 2000 : Hélène Carrère d'Encausse, La Russie inachevée, ed. Fayard
 2001 : Evelyne Lever, Madame de Pompadour, ed. Perrin
 2002 : Jean Cluzel, Anne de France, ed. fayard
 2003 : Alain Decaux, L'avorton de dieu, ed. Perrin 
 2004 : Arnaud Teyssier, Lyautey, ed. Perrin
 2005 : Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, ed. Perrin 
 2006 : Jean-Pierre Moisset, Histoire du catholicisme, ed. Flammarion
 2007 : Otto de Habsbourg, Le Nouveau défi européen, ed. Fayard
 2008 : Laurent Theis, François Guizot, ed. Fayard 
 2009 : Pierre Pelissier, Prosper Mérimée, ed. Tallandier 
 2010 : Alexandre Duval-Stalla, Claude Monet - Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères, ed. Gallimard 
 2011 : Guillemette de Sairigné, La Circassienne, ed. Robert Laffont 
 2012 : Henri de Wailly, 1945, L'Empire rompu, ed. Perrin
 2013 : Michel Laval, Tué à l'ennemi, ed. Calman Levy
 2014 : Alfred de Montesquiou, OUMMA, un grand-reporter au Moyen-Orient, ed. du Seuil

Références 

Nouveau cercle interallié
Distinction fondée en 1983